THI steht als Abkürzung für:
 Tah Hsin Industrial Corp; siehe ProRainer
 Taille-Hüft-Index, dient in der Medizin der Abschätzung möglicher Gesundheitsrisiken, vor allem von Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Übergewicht
 Tichitt, IATA-Code des Flughafens in Mauretanien
 Tissue Harmonic Imaging, ein Verfahren in der medizinischen Ultraschallbildgebung
 Thiessow, Fischereikennzeichen der Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern
 Thisted, IATA-Code des Flughafens in Dänemark
 Technische Hochschule Ingolstadt 

Thi oder thi steht für:
 Flughafen Ban Thi, ein Flughafen in Thailand
 Thailändische Ordnungszahlen; siehe Thai-Zahlen
 Thi Lo Su, Thailands größter Wasserfall

Thi ist der Familienname folgender Personen:
 Huong Do Thi (* 1994), deutsche Tischtennisspielerin
 Minh-Khai Phan-Thi (* 1974), deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Filmemacherin

Thi ist der Name folgender Personen:

 Công Thị Dung (* 1981), vietnamesische Fußballschiedsrichterin
 Nguyễn Đình Thi (1924–2003), vietnamesischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler, Musiker und Komponist
 Nguyễn Thị Mai Hưng (* 1994), vietnamesische Schachspielerin
 Nguyễn Thị Tuyết Dung (* 1993), vietnamesische Fußballspielerin
 Phan Thị Kim Phúc (* 1963), vietnamesische UNESCO-Botschafterin
 Thi-Baw, letzter König von Myanmar
 Thi Janakiraman, tamilischer Schriftsteller
 thi sho legs, tibetischer König
 Trinh Thi Ngo (* 1931), vietnamesischer Hörfunkmoderator

Siehe auch:
 TI
 Thie (Begriffsklärung)

Abkürzung